В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1974, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1974 року, Пем Тігуарден здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 7-5, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Діанне Фромгольтц (фінал)

  Пем Тігуарден (Переможниця)

Основна сітка

Посилання 
 

WTA New Jersey